

Geografia 
 Santo Antão – isola dell'arcipelago di Capo Verde

Persone 
 Seraphino Antao – velocista keniota
 Walfrido Antão – scrittore portoghese